Dies ist eine Aufzählung der Weltrekorde in Leichtathletik der Herren ab 1971 nach Disziplinen.

100 m 

wegen Dopings aberkannte Weltrekorde

 1987 30. August – Ben Johnson, Kanada 9,83 s (Rom, Weltmeisterschaften)
 1988 24. September – Ben Johnson, Kanada, 9,79 s (Seoul, Olympische Spiele)
 2002 14. September – Tim Montgomery, USA, 9,78 s (Paris, Meeting Gaz de France)
 2006 12. Mai – Justin Gatlin, USA, 9,77 s (Doha, IAAF-Meeting)

200 m

400 m

800 m

1000 m

1500 m

3000 m

5000 m

10.000 m

20 km Gehen

50 km Gehen

110 m Hürden

400 m Hürden

3000 m Hindernis

4 × 100 m Staffel

4 × 200 m Staffel

4 × 400 m Staffel 

wegen Dopings aberkannte Weltrekorde

 1998 22. Juli – Jerome Young, Antonio Pettigrew, Tyree Washington, Michael Johnson,  2:54,20 min gelaufen in Hempstead (New York), aberkannt am 12. August 2008

4 × 800 m Staffel

4 × 1500 m Staffel

Diskuswurf

Dreisprung 

 1971 4. September – Pedro Pérez Dueñas, Kuba, erreichte im Dreisprung der Herren 17,40 m
 1972 17. Oktober – Wiktor Sanejew, Russland, erreichte im Dreisprung der Herren 17,44 m
 1975 15. Oktober – João Carlos de Oliveira, Brasilien, erreichte im Dreisprung der Herren 17,89 m
 1985 16. Juli – Willie Banks, USA, erreichte im Dreisprung der Herren 17,97 m
 1995 18. August – Jonathan Edwards, Vereinigtes Königreich, erreichte im Dreisprung der Herren 17,98 m
 1995 6. September – Jonathan Edwards, Vereinigtes Königreich, erreichte im Dreisprung der Herren 18,29 m

Hammerwurf 

 1971 (4. Oktober): Walter Schmidt, BRD, erreichte im Hammerwurf der Herren 76,40 m
 1974 (11. September): Alexei Spiridonow, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 76,66 m
 1975 (19. Mai): Karl-Hans Riehm, BRD, erreichte im Hammerwurf der Herren 76,70 m
 1975 (19. Mai): Karl-Hans Riehm, BRD, erreichte im Hammerwurf der Herren 77,76 m
 1975 (19. Mai): Karl-Hans Riehm, BRD, erreichte im Hammerwurf der Herren 78,50 m
 1978 (6. August): Karl-Hans Riehm, BRD, erreichte im Hammerwurf der Herren 80,32 m
 1980 (16. Juni): Jurij Sedych, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 80,38 m
 1980 (16. Juni): Jüri Tamm, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 80,46 m
 1980 (16. Juni) Jurij Sedych, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 80,64 m
 1980 (24. Juni): Sergei Litwinow, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 81,66 m
 1980 (31. August): Jurij Sedych, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 81,80 m
 1982 (4. Juli): Sergei Litwinow, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 83,98 m
 1983 (21. Juli): Sergei Litwinow, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 84,14 m
 1984 (3. Dezember): Jurij Sedych, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 86,34 m
 1986 (22. Juli): Jurij Sedych, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 86,66 m
 1986 (30. August): Jurij Sedych, Sowjetunion, erreichte im Hammerwurf der Herren 86,74 m

Hochsprung 

 1971 3. August – Pat Matzdorf, USA, erreichte im Hochsprung der Herren 2,29 m
 1973 11. Dezember – Dwight Stones, USA, erreichte im Hochsprung der Herren 2,30 m
 1976 4. August – Dwight Stones, USA, erreichte im Hochsprung der Herren 2,32 m
 1977 2. Juli – Wladimir Jaschtschenko, Russland, erreichte im Hochsprung der Herren 2,33 m
 1978 16. Juli – Wladimir Jaschtschenko, Russland, erreichte im Hochsprung der Herren 2,34 m
 1980 25. Juni – Jacek Wszoła, Polen, erreichte im Hochsprung der Herren 2,35 m
 1980 26. Juni – Dietmar Mögenburg, BRD, erreichte im Hochsprung der Herren 2,35 m
 1980 1. August – Gerd Wessig, DDR, erreichte im Hochsprung der Herren 2,36 m
 1983 11. Juni – Zhu Jianhua, China, erreichte im Hochsprung der Herren 2,37 m
 1983 22. Mai – Zhu Jianhua, China, erreichte im Hochsprung der Herren 2,38 m
 1984 10. Juni – Zhu Jianhua, China, erreichte im Hochsprung der Herren 2,39 m
 1985 10. September – Rudolf Powarnizyn, Russland, erreichte im Hochsprung der Herren 2,40 m
 1985 4. September – Igor Paklin, Russland, erreichte im Hochsprung der Herren 2,41 m
 1987 30. Juli – Patrik Sjöberg, Schweden, erreichte im Hochsprung der Herren 2,42 m
 1988 8. November – Javier Sotomayor, Kuba, erreichte im Hochsprung der Herren 2,43 m
 1993 27. August – Javier Sotomayor, Kuba, erreichte im Hochsprung der Herren 2,45 m

Kugelstoßen 

 1973 5. Juni – Al Feuerbach, USA, erreichte im Kugelstoßen der Herren 21,82 m
 1976 10. Juli – Alexandr Baryschnikow, Russland, erreichte im Kugelstoßen der Herren 22,00 m
 1978 6. August – Udo Beyer, DDR, erreichte im Kugelstoßen der Herren 22,15 m
 1983 25. Juli – Udo Beyer, DDR, erreichte im Kugelstoßen der Herren 22,22 m
 1985 22. Oktober – Ulf Timmermann, DDR, erreichte im Kugelstoßen der Herren 22,62 m
 1986 20. April – Udo Beyer, DDR, erreichte im Kugelstoßen der Herren 22,64 m
 1987 12. August – Alessandro Andrei, Italien, erreichte im Kugelstoßen der Herren 22,91 m
 1988 22. Juni – Ulf Timmermann, DDR, erreichte im Kugelstoßen der Herren 23,06 m
 1990 20. Juni – Randy Barnes, USA, erreichte im Kugelstoßen der Herren 23,12 m

Marathon 

 1981 6. August – Robert de Castella, Australien, lief den Fukuoka-Marathon in 2:08:18 h
 1984 21. Mai – Steve Jones, Vereinigtes Königreich, lief den Marathon der Herren in 2:08:05 h
 1985 2. November – Carlos Lopes, Portugal, lief den Marathon der Herren in 2:07:12 h
 1988 17. April – Belayneh Dinsamo, Äthiopien, lief den Rotterdam-Marathon in 2:06:50 h.
 1998 20. September – Ronaldo da Costa, Brasilien, lief den Berlin-Marathon in 2:06:05 h
 1999 24. Mai – Khalid Khannouchi, USA, lief den Chicago-Marathon in 2:05:42 h
 2002 13. September – Khalid Khannouchi, USA, lief den London-Marathon in 2:05:38 h (erste offiziell anerkannte Weltbestzeit)
 2003 28. September – Paul Tergat, Kenia, lief den Berlin-Marathon in 2:04:55 h (erster offiziell anerkannter Weltrekord)
 2007 30. September – Haile Gebrselassie, Äthiopien, lief den Berlin-Marathon 2007 in 2:04:26 h
 2008 28. September – Haile Gebrselassie, Äthiopien, lief den Berlin-Marathon 2008 in 2:03:59 h
 2011 25. September – Patrick Makau Musyoki, Kenia, lief den Berlin-Marathon 2011 in 2:03:38 h
 2013 29. September – Wilson Kipsang, Kenia, lief den Berlin-Marathon 2013 in 2:03:23 h
 2014 28. September – Dennis Kipruto Kimetto, Kenia, lief den Berlin-Marathon 2014 in 2:02:57 h
 2018 16. September – Eliud Kipchoge, Kenia, lief den Berlin-Marathon 2018 in 2:01:39 h
 2022 25. September – Eliud Kipchoge, Kenia, lief den Berlin-Marathon 2022 in 2:01:09 h

Speerwurf 

 1972 6. August – Jānis Lūsis, Sowjetunion, erreichte im Speerwurf der Herren 93,8 m
 1973 5. Juni – Klaus Wolfermann, BRD, erreichte im Speerwurf der Herren 94,08 m
 1976 26. August – Miklós Németh, Ungarn, erreichte im Speerwurf der Herren 94,58 m
 1980 22. September – Ferenc Paragi, Ungarn, erreichte im Speerwurf der Herren 96,72 m
 1983 15. Juni – Tom Petranoff, USA, erreichte im Speerwurf der Herren 99,72 m
 1984 20. Juli – Uwe Hohn, DDR, erreichte im Speerwurf der Herren 104,8 m
 seit 1986 wird eine neue Art von Speeren verwendet
 1986 20. September – Klaus Tafelmeier, BRD, erreichte im Speerwurf der Herren 85,74 m
 1987 31. Juli – Jan Železný, Tschechoslowakei, erreichte im Speerwurf der Herren 87,66 m
 1990 24. Juni – Patrik Bodén, Schweden, erreichte im Speerwurf der Herren 89,10 m
 1992 25. August – Steve Backley, Vereinigtes Königreich, erreichte im Speerwurf der Herren 91,46 m
 1993 28. März – Jan Železný, Tschechische Republik, erreichte im Speerwurf der Herren 95,66 m
 1996 25. Mai – Jan Železný, Tschechische Republik, erreichte im Speerwurf der Herren 98,48 m

Stabhochsprung 

 1972 12. Juli – Kjell Isaksson, Schweden, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,55 m
 1972 23. Juni – Kjell Isaksson, Schweden, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,59 m
 1972 23. Juni – Bob Seagren, USA, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,59 m
 1975 28. Juni – David Roberts, USA, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,65 m
 1976 29. Juni – Earl Bell, USA, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,67 m
 1976 22. Juli – David Roberts, USA, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,70 m
 1980 11. Juni – Władysław Kozakiewicz, Polen, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,72 m
 1980 1. Juli – Thierry Vigneron, Frankreich, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,75 m
 1980 29. Juni – Thierry Vigneron, Frankreich, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,75 m
 1980 30. Juli – Władysław Kozakiewicz, Polen, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,78 m
 1981 20. Juli – Thierry Vigneron, Frankreich, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,80 m
 1981 26. Juli – Wladimir Poljakow, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,81 m
 1983 28. April – Pierre Quinon, Frankreich, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,82 m
 1983 1. Mai – Thierry Vigneron, Frankreich, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,83 m
 1984 26. Juni – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,85 m
 1984 2. Juli – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,88 m
 1984 13. August – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,90 m
 1984 31. August – Thierry Vigneron, Frankreich, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,91 m
 1984 31. August – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,94 m
 1985 13. Juni – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,00 m
 1986 8. Juli – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,01 m
 1987 23. Juli – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,03 m
 1988 9. Juni – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,05 m
 1988 10. Juli – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,06 m
 1991 6. Mai – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,07 m
 1991 9. Juni – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,08 m
 1991 8. Juli – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,09 m
 1991 5. August – Serhij Bubka, Sowjetunion, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,10 m
 1992 13. Juni – Serhij Bubka, Ukraine, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,11 m
 1992 30. April – Serhij Bubka, Ukraine, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,12 m
 1992 19. September – Serhij Bubka, Ukraine, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,13 m
 1994 31. Juli – Serhij Bubka, Ukraine, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,14 m
 2014 15. Februar – Renaud Lavillenie, Frankreich, erreichte im Stabhochsprung der Herren 6,16 m (in der Halle)

Weitsprung 

 1968 18. Oktober – Bob Beamon, USA, erreichte im Weitsprung der Herren 8,90 m
 1991 30. August – Mike Powell, USA, erreichte im Weitsprung der Herren 8,95 m

Zehnkampf 

 1972 8. Mai – Mykola Awilow, Sowjetunion, erreichte im Zehnkampf der Herren 8454 P.
 1972 8. September – Mykola Awilow, Sowjetunion, erreichte im Zehnkampf der Herren 8466 P.
 1975 1. August – Bruce Jenner, USA, erreichte im Zehnkampf der Herren 8524 P.
 1976 30. August – Bruce Jenner, USA, erreichte im Zehnkampf der Herren 8618 P.
 1980 14. Juli – Guido Kratschmer, BRD, erreichte im Zehnkampf der Herren 8649 P.
 1982 23. Juni – Daley Thompson, Vereinigtes Königreich, erreichte im Zehnkampf der Herren 8704 P.
 1982 15. August – Jürgen Hingsen, BRD, erreichte im Zehnkampf der Herren 8723 P.
 1982 7. September – Daley Thompson, Vereinigtes Königreich, erreichte im Zehnkampf der Herren 8774 P.
 1983 6. Juli – Jürgen Hingsen, BRD, erreichte im Zehnkampf der Herren 8779 P.
 1984 9. Juni – Jürgen Hingsen, BRD, erreichte im Zehnkampf der Herren 8798 P.
 1984 8. September – Daley Thompson, Vereinigtes Königreich, erreichte im Zehnkampf der Herren 8847 P.
 1992 5. November – Dan O’Brien, USA, erreichte im Zehnkampf der Herren 8891 P.
 1999 4. August – Tomáš Dvořák, Tschechien, erreichte im Zehnkampf der Herren 8994 P.
 2001 27. Mai – Roman Šebrle, Tschechien, erreichte im Zehnkampf der Herren 9026 P.
 2012 23. Juni – Ashton Eaton, USA, erreichte im Zehnkampf der Herren 9039 P.
 2015 29. August – Ashton Eaton, USA, erreichte im Zehnkampf der Herren 9045 P.
 2018 16. September – Kevin Mayer, Frankreich, erreichte im Zehnkampf der Herren 9126 P.

Einzelnachweise 

Weltrekorde, nach Sportarten, Herren, 1971-
Leichtathletik, Herren, 1971-